Бауділіо Хаурегі (* 1945) — уругвайський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав, зокрема, за клуби «Рівер Плейт» та «Дефенсор Спортінг», а також національну збірну Уругваю.
 Ігнасіо Хаурегі (* 1938) — мексиканський футболіст та тренер, виступав на позиції захисника.
 Ігор Хаурегі (* 1974) — іспанський футболіст й тренер.
 Карлос Хаурегі (1932—2013) — чилійський і канадський шахіст, національний майстер.
 Лорен Хаурегі (* 1996) — американська співачка і авторка пісень.
 Рамон Хаурегі (* 1948) — іспанський політик, міністр, депутат Європарламенту.
 Серхіо Хаурегі (* 1985) — болівійський футболіст-захисник.
 Хав'єр Хаурегі — мексиканський боксер.
 Хав'єр Хаурегі (* 1975) — іспанський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Хосе Марія Хаурегі (1896—1988) — іспанський футболіст, що грав на позиції воротаря. Виступав, зокрема, за клуб «Аренас» (Гечо), а також національну збірну Іспанії.
 Агустін де Хаурегі (1711—1784) — губернатор Чилі і віце-король Перу.
 Хайді Урбан де Хаурегі (* 1940) — заслужений професор німецької літератури.
 Хуан де Хаурегі (1562—1582) — невдалий вбивця принца Вільгельма І Оранського.
 Хуан де Хаурегі (1583—1641) — іспанський поет, учений і живописець.

Хаурегі — місто в провінції Буенос-Айрес.

Санта-Роза-Хаурегі — один із семи районів муніципалітету Сантьяго-де-Керетаро.
іспанські прізвища